Săcădat oder Săcădate ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Săcădat (Bihor), Gemeinde im Kreis Bihor
 Săcădat (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Săcădate, Dorf im Kreis Sibiu